Gekko puede referirse a:

 El procesador IBM Gekko, empleado en la consola de videojuegos GameCube.
 Gekko, un género de lagartos de la familia Gekkonidae. Incluye muchas especies, como:
 Gekko gecko, una especie ampliamente distribuida por la India, el Sudeste asiático y Nueva Guinea.
 Gekko ulikovskii, gecko dorado o lagartija leopardo, un reptil arborícola que se encuentra en Vietnam.
 El observatorio de Gekko, en la península de Izu, Japón.
 (4261) Gekko, asteroide descubierto por el observatorio anterior.
 El Nakajima J1M, avión de la Armada Imperial Japonesa, llamado Gekkō.
 Gekkō Kamen, personaje de ficción que ha aparecido en series de anime y películas japonesas.
 El vehículo no-tripulado IRVING, visto en el videojuego Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.